Yves Godard (1911-1975), officier français de la Seconde Guerre mondiale et des guerres d'Indochine et d'Algérie ;
 Yves Godard (1955-1999), médecin français disparu en 1999 avec sa femme et ses enfants, donnant naissance à l'affaire Godard.

Voir aussi 
 Godard